Висбю:

 Висбю — главный город шведского острова Готланд.
 Висбю — аэропорт, находится в 3,5 км к северу от города Висбю, Готланд, Швеция.
 Корветы типа «Висбю»